Verschave :
François-Xavier Verschave, (1945-2005), économiste de formation.
Matthias Verschave (1977-), joueur de football.